Dominique Rousseau (né en 1949), juriste français
 Dominique Rousseau (né en 1954), auteur, illustrateur, bédéiste français